«Ду́шка» () — художественный фильм нидерландского режиссёра Йоса Стеллинга, снятый по совместному с Хансом Хеесеном сценарию.

Фильм был отобран нидерландским селекционным комитетом представлять страну на премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Премьера состоялась 4 октября 2007 года.

Сюжет 

На российском кинофестивале сценарист Боб знакомится с человеком, именуемым в фильме Душкой, и между прочим, не всерьёз, приглашает его к себе в гости в Амстердам. Когда однажды Душка приезжает к Бобу, тот упорно не может вспомнить, что это за человек и откуда он, и всячески пытается выгнать его из своей квартиры. Душка же бесцеремонно пытается попасть обратно и чувствует себя в квартире как у себя дома, не стесняясь девушки, за которой ухаживает Боб.

Критика 

Йос Стеллинг о фильме:

 … Что мой Боб? Тоже ничего хорошего. Ему самому кажется — как, кстати, почти всякому голландцу — что он всё хорошо знает, как надо и как не надо. На самом деле ничего он не знает, одержим комплексами, фобиями и живёт, собственно, вполноги, не по-настоящему… Душка и Боб — это один и тот же человек, рацио и душа, голова и сердце. И поскольку голова с сердцем у многих не в ладу, — Душка и Боб всё время ссорятся…

Актёры 

{|
|valign="top" width=0% |
 Сергей Маковецкий — Душка
 Жене Бервутс — Боб
 Сильвия Хукс — подруга Боба
 Леонид Власов — Игорь
|valign="top" width=0% |
  Валерий Демченко — водитель автобуса
 Борис Харитонов — водитель фестивального автобуса
 Микола Луценко — руководитель фестиваля
 Оксана Филоненко — ассистент руководителя
|valign="top" width=0% |
  Руслана Писанка
 Энн Верховен — французский критик
 Марко Виссеборн — парень на мотоцикле
|}

Награды и номинации

Награды 
 В 2007 году — приз за лучшую женскую роль второго плана Сильвии Хукс на фестивале в Утрехте

Примечания

Ссылки 
 
  
  

Фильмы Йоса Стеллинга
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2007 года
Фильмы о Нидерландах
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Люксембурга
Фильмы-драмы Украины
Фильмы о художниках
Фильмы Бельгии 2007 года
Фильмы Украины 2007 года